WAM steht als Abkürzung für:

 W.A.M. Replicas, britischer Automobilhersteller
Walter Andreas Müller, ein Schweizer Schauspieler und Radiomoderator
 Warren’s Abstract Machine, eine virtuelle Maschine für die Programmiersprache Prolog
 Werkzeug Automat Material, ein Ansatz zur Softwareentwicklung, siehe Werkzeug- und Materialansatz
 Weisman Art Museum in Minneapolis
 Worcester Art Museum im US-Bundesstaat Massachusetts

Wam steht für:
 Massachusett-Sprache (ISO-639-3-Code), eine Algonkin-Sprache
 Wam (Fluss), einen Fluss in Äthiopien

Wam ist der Familienname von:
 Svend Wam (1946–2017), norwegischer Filmregisseur und -produzent

Abkürzung